Alan Huckle (1948-), un administrateur colonial britannique ;
 Richard Huckle (1986-2019), un enseignant, photographe et délinquant sexuel condamné.